Calvario peut désigner :

Patronymes 
 António Calvário (1938) : chanteur portugais ;

Toponymes

El Calvario : une municipalité du département de Meta.

El Calvario : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda dans l'État de Guárico ;
 El Calvario : capitale de la paroisse civile d'El Calvario de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda de l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme